Es gibt folgende nach dem Chemiker und Glastechniker Otto Schott benannte Straßen:

 Otto-Schott-Straße (Jena)
 Otto-Schott-Straße (Weimar)